CNE är en TLA som kan syfta på:

 CNE – franskt anställningskontrakt Contrat nouvelle embauche som gäller för nyanställda vid små företagt, se nyanställningskontraktet
 CNE (TV-kanal) – en brittisk tv-kanal